Эйно Хейлимо (, 21 марта 1887, Або — 30 августа 1974, Ийсалми) — финский шахматист и шахматный арбитр, национальный мастер с 1925 г. В составе сборной Финляндии участник двух шахматных олимпиад.

Биография 
Изучал право в Хельсинкском университете. После окончания университета работал судьей в разных городах, в частности в Выборге. В 1942 г. вышел на пенсию и поселился в Ийсалми.

В 1952 г. Хейлимо был в судейской коллегии шахматной олимпиады в Хельсинки.

В связи с занятостью по основной работе активно играл по переписке. В 1947 г. первым в Финляндии получил звание мастера по заочным шахматам.

После образования Финской федерации заочных шахмат Хейлимо был ее первым председателем (1961—1968 гг.). В 1967 г. стал почетным членом ИКЧФ.

В 1947 г. Хейлимо был награжден серебряной медалью Шахматной федерации Финляндии, а в 1967 г. получил золотую медаль той же организации.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Хейлимо в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Хейлимо на сайте 365Chess
 Kirjeshakin pioneeri Kuva Eino Heilimosta ja Heilimon voittopeli ranskalaisesta André Chéronista.

Родившиеся 21 марта
Родившиеся в 1887 году
Родившиеся в Турку
Умершие 30 августа
Умершие в 1974 году
Умершие в Ийсалми
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Шахматные арбитры Финляндии